Violenbach ist der Name folgender Gewässer:
 Violenbach (Else), rechter Zufluss der Else (zur Werre) nach Melle, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen; Ursprung in Nordrhein-Westfalen
 Violenbach (Ergolz), rechter Zufluss der Ergolz bei Kaiseraugst, Bezirk Rheinfelden, Kanton Aargau